

Sigle 
 Volley Amatoriale Fontane – Società di pallavolo di Fontane di Villorba (provincia di Treviso)

Codici 
 VAF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Chabeuil, Valence, Francia
 vaf – codice ISO 639-3 della lingua vafsi